Тит — горный перевал в Республике Саха (Якутия) Российской Федерации на автомобильной трассе А360 «Лена». Перевал  расположен на границе Алданского и Нерюнгринского районов. Высота перевала 1360 метров, направление север-юг.

Перевалы России